Lackey ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Lackey (1936–2013), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Bandleader
 Mercedes Lackey (* 1950), US-amerikanische Fantasy-Schriftstellerin

Sonstiges:
 Lackey Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika